CAU har flere betydninger:
 Cabin Attendants Union – dansk faglig organisation for kabinepersonale i SAS Danmark
 Center for Almen Uddannelse – centeret er et tilbud særligt henvendt til ledige med problemer ud over ledighed. (Ophørt 31. maj 2006)
 Christian-Albrechts-Universität – universitet i Kiel, Tyskland.